Fegley steht für:

 Fegley-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika 
 Oakes Fegley, US-amerikanischer Kinderdarsteller